Aldborough, un village du Norfolk ;
 Aldborough, un village du Yorkshire du Nord.

Voir aussi 
 Aldbrough, un village du Yorkshire de l'Est
 Aldborough Hatch, un district de Londres
 Aldbrough St John, un village du Yorkshire du Nord.